A Copa das Nações Árabes de 1966, disputada em Bagdá, no Iraque, foi a terceira edição da Copa das Nações Árabes. Os donos da casa sagraram-se bicampeões da competição.

Esta foi a primeira edição a ser disputada em mais de uma etapa: fase de grupos, semifinais e final.

Primeira fase

Grupo A

Grupo B

Fases finais

Semi-finais

Terceiro lugar

Final

Campeão

1966
1966 no futebol
1966 na Ásia